Вонтайсинь (), также Вонг-Тай-Син () — один из 18 округов Гонконга. Расположен в северо-восточной части Коулуна. Является единственным округом Гонконга, не имеющим выхода к морю.

История 
Округ получил своё название от расположенного здесь храма Вонг-Тай-Син.

Население 
В 2006 году в округе проживало 424 тыс. человек. Вонг-Тай-Син является одним из самых густонаселенных и беднейших округов Гонконга.

Религия 
В округе расположены храмы Вонг Тай Син, Квун Ям, Тин Хау, монастырь Чи Лин, церковь пятидесятников Винг Квонг.

Экономика 
В округе расположена штаб-квартира инвестиционного фонда «Link Real Estate Investment Trust».

Торговля 
Крупнейшие торговые центры округа — «Плаза Голливуд», «Вонг Тай Син», «Микики» «Лунг Чэунг Молл», «Лунг Пун Корт», «Чук Юэн».

Транспорт 
 Линия MTR «Квунг Тонг» соединяет округ с Яучиммон, Куньтон и Сайкун
 Шоссе Лунг Чэунг Роуд связывает округ с Куньтон и Самсёйпоу
 Тоннель Тейтс Кэйрн соединяет округ с Сатхинь

Достопримечательности 
 Деревня Нга-Цин-Вай-Цюн

Парки 
 Нан Лиан Гарден
 Морс Парк

Образование 
 Колледж Хо Лап

Здравоохранение 
 Госпиталь Вонг Тай Син
 Госпиталь Ор Леди оф Марикнолл
 Дом престарелых Сент-Джозеф

Примечания

Ссылки 
 District Councils
 Wong Tai Sin District Council

Административное деление Гонконга